«Націона́ль» () — футбольний стадіон у Бухаресті, Румунія. 2012 року стадіон приймав фінал Ліги Європи.

Стадіон побудований на місці колишнього старого стадіону «Національ», зведеного 1953 року.

Рекорд відвідуваності 53,329 (Румунія-Нідерланди, 1: 4, 16 жовтня 2012 відбірковий матч до Чемпіонату світу).

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт

Стадіони Румунії
Стадіони, збудовані 2011
Бухарест